Följande är kända slag som utspelade sig runt Narva:

 Slaget vid Narva (1581), mellan Sverige och Ryssland, del av Livländska kriget
 Slaget vid Narva (1700), mellan Sverige och Ryssland, del av Stora nordiska kriget
 Belägringen av Narva, mellan Sverige och Ryssland, del av Stora nordiska kriget
 Slaget vid Narva (1918), mellan Estland och Sovjetunionen, startade Estniska frihetskriget
 Slaget vid Narva (1919), kan avse följande tre slag:
 mellan estnisk-finska styrkor och sovjetiska mellan 18 och 19 januari
 mellan Estland och Sovjetunionen mellan februari och april
 mellan Estland och Sovjetunionen mellan november och december
 Slaget vid Narva (1944), mellan Nazityskland och Sovjetunionen, del av andra världskriget, som inkluderade:
 Slaget om Narvas brohuvud
 Slaget om Tannenberglinjen